|-
| 77601 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77602 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77603 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77604 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77605 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77606 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77607 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77608 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77609 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77610 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77611 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77612 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77613 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77614 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77615 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77616 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77617 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77618 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77619 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77620 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77621 - || || 25 de maig, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 77622 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77623 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77624 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77625 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77626 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77627 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77628 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77629 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77630 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77631 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77632 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77633 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77634 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77635 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77636 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77637 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77638 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77639 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77640 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77641 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77642 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77643 - || || 16 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77644 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77645 - || || 30 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77646 - || || 27 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77647 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77648 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77649 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77650 - || || 24 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77651 - || || 24 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77652 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77653 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77654 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77655 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77656 - || || 13 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77657 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77658 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77659 - || || 12 de juny, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77660 - || || 15 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77661 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77662 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77663 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77664 - || || 12 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77665 - || || 12 de juny, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77666 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77667 - || || 15 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77668 - || || 15 de juny, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77669 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77670 - || || 27 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77671 - || || 23 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77672 - || || 28 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77673 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77674 - || || 25 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77675 - || || 28 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77676 - || || 28 de juny, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77677 - || || 16 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77678 - || || 20 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77679 - || || 20 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77680 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77681 - || || 27 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77682 - || || 29 de juny, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77683 - || 2001 NN || 9 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77684 - || 2001 NO || 9 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77685 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77686 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77687 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77688 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77689 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77690 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77691 - || || 13 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77692 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77693 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77694 - || || 12 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77695 - || || 12 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77696 Patriciann || || 18 de juliol, 2001 || Nashville || R. Clingan
|-
| 77697 - || || 19 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 77698 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77699 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77700 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
7